Proosten, het uiten van een heilwens
 Proost (ambt), een kerkelijk ambt
 Proost (tijdschrift), een tijdschrift voor de horeca
 Proost en Brandt, een Nederlandse papierhandel en uitgeverij, voorheen Proost en Zoon
 Proosten (Guus Meeuwis), een single uit 2007

Personen 
 Alfons Proost (1880-1957), Belgisch kunstschilder
 Hans Klomp (1902-1987), Nederlands dichter en nationaalsocialistisch journalist, met pseudoniem Mien Proost
 Johan Proost (1967), Nederlands voorganger
 Kristien De Proost (1972), Belgisch actrice
 Leo Proost (1933), Belgisch wielrenner
 Louis Proost (1935-2009), Belgisch wielrenner

Zie ook 
 Proosdij (doorverwijspagina)